La famille des Guilhelmides ou Guillelmides ou Guilhemides ou encore Wilhelmides est un lignage de la noblesse franque du  proche de la famille carolingienne. Initialement implantée dans la région d'Autun, elle s'étend ensuite en Septimanie (Aquitaine et Languedoc). Cette famille tient son nom de Guillaume de Gellone, son représentant le plus célèbre, mais les prénoms de Thierry et Bernard sont les plus fréquents dans cette famille.

Histoire de la famille

Origine 

Le premier représentant certain de la famille est Thierry, cité comme comte d'Autun en 742 et en 750. Il est marié à Alda, très probablement fille de Charles Martel, duc des Francs. La présence dans sa descendance des prénoms de Thierry, Bernard, Heribert et Rolande a conduit en 1965 Eduard Hlawitschka à rapprocher les premiers Guilhemides de la famille de Bertrade de Prüm. En effet, lorsque cette dernière fonde l'abbaye de Prüm, elle signe l'acte de fondation en présence de son fils Caribert (= Heribert) et de ses proches parents Rolande, Bernhar et Thierry.

Les comtes d'Autun 

Le premier fief de la famille, Autun, est confié aux Guilhemides avant l'arrivée des Carolingiens à la royauté, puisque Thierry  est déjà comte en 742. Bien que la branche issue de son fils aîné s'éteigne au bout de deux générations, la ville est tenue jusqu'en 873 par des descendants issus de branches cadettes, pourtant établies dans le sud du royaume franc, avec parfois des alternances avec des comtes de la famille Nibelungide, que l'onomastique désigne comme apparentée aux Guilhelmides.

L'Aquitaine et la Septimanie 

À la suite de la bataille de Roncevaux, Charlemagne perd confiance en Chorso, comte de Toulouse et nomme son cousin Guillaume à sa place. Cette nomination marque le début de l'implantation des Guilhelmides dans le sud de la Gaule, en Aquitaine et en Septimanie, le futur Languedoc. À partir du règne de Louis le Pieux, son fils Bernard de Septimanie tire parti de la révolte des fils de l'empereur, puis des luttes qui suivent le partage de Verdun en 843 pour se constituer une principauté en Catalogne et en Septimanie. Son œuvre est poursuivie par son fils Bernard Plantevelue. Le fils de ce dernier, Guillaume le Pieux, perd le Toulousain et le Languedoc, mais domine l'Aquitaine, et la mort sans héritier de ses neveux laisse ce duché à une lignée rivale, les Ramnulfides, implantés dans le Poitou.

Le comté de Poitiers 

En 815, l'empereur Louis le Pieux confie le comté de Poitiers à un de ses fidèles, nommé Bernard, qui assure cette charge au moins jusqu'en en 825. En 828, c'est un comte du nom d'Émenon qui est nommé à Poitiers. Cet Émenon est considéré comme appartenant à la famille des Guilhelmides, même si les historiens ne s'accordent pas sur la façon dont il se rattache à cette famille : certain le disent fils d'Adalhelm ou Alleaume, d'autre le disent fils du comte Bernard I de Poitiers, lui-même fils d'Adalhelm ou Alleaume. Les membres de la famille d'Émenon tentent ensuite de s'implanter à Poitiers et à Troyes, mais ils seront évincés de Troyes en 894 par le duc de Bourgogne Richard le Justicier, et de Poitiers en 902 par Ebles Manzer, un Ramnulfide.

Généalogie

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 Christian Lauranson-Rosaz « Le roi et les Grands dans l'Aquitaine carolingienne » dans 
Christian Lauranson-Rosaz, « Les Guillelmides : une famille de l’aristocratie d’empire carolingienne dans le Midi de la Gaule () », dans .

Article connexe 
 Guillaume de Gellone

Lien externe 
 Foundation for Medieval Genealogy : 

Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Empire carolingien